Magua kan syfta på:

 Magua (kläder) – en typ av jacka
 Magua (släkte) – ett släkte spindlar Magua wiangaree